Vila Ipiranga é um bairro de classe média alta localizado na zona norte do município de Porto Alegre, capital do estado do Rio Grande do Sul, no Brasil. Foi criado pela Lei 2 022, de 7 de dezembro de 1959 e alterado pela Lei 12112 de 2016.

Etimologia 
"Ipiranga" é uma palavra de origem tupi que significa "rio vermelho", através da junção dos termos  'y  (rio) e pyrang (vermelho).

Histórico
O início da ocupação do bairro ocorreu nas primeiras décadas do século XX, mas só passou a ser intensa por volta de 1960, com a implementação dos transportes e com o investimento em infraestrutura. Outro fator importante para o crescimento da Vila Ipiranga foi a inauguração do Hospital Banco de Olhos, em 1956, que atrai pacientes tanto da capital como do interior do estado. Além disso, na década de 1950, ergueu-se a primeira igreja do bairro, a Paróquia Nossa Senhora do Trabalho. Em 1967, houve a instalação do Ginásio Ipiranga no local em que hoje funciona a casa da referida paróquia. Em 1980, o Ginásio foi adquirido pelo Instituto Don Luís Guanella, dando origem à escola homônima.

Pontos de referência
Áreas verdes
 Parque Vinte de Maio (parte oeste; a leste pertence ao bairro Jardim Itu-Sabará)
 Praça Alfred Sehbe
 Praça Cabrália
 Praça Catanzaro
 Praça Colônia 
 Praça da República
 Praça Fortunato Pimentel
 Praça Frederico Ozanan
 Praça Império
 Praça Itati
 Praça John Kennedy
 Praça José Dornelles Medina
 Praça Leopoldo Bernardo Boeck
 Praça Nações Árabes
 Praça Parque dos Nativos
 Praça Paulo de Aragão Bozano
 Praça San Martin
 Praça Walter Schultz
 Praça Wolfgang Klaus Sopher
Educação
 Escola São Luís Guanella
 Escola Estadual de Educação Básica Gomes Carneiro
 Escola Estadual de Ensino Fundamental Brigadeiro Francisco de Lima e Silva 
 Colégio Adventista Marechal Rondon
 Colégio Santa Doroteia
 Colégio Sinodal do Salvador
 Escola Especial ULBRA Concórdia, dedicada ao ensino de alunos com deficiência auditiva.

Outros
 Congregação Evangélica Luterana São Paulo (Celsp)
 Hospital Banco de Olhos
 Paróquia Nossa Senhora do Trabalho

Limites atuais
Ponto inicial e final: encontro da Rua Dário Bittencourt com a Rua Coronel Francisco Bitencourt; desse ponto segue pela Rua Coronel Francisco Bitencourt até a Rua Doutor Ary Ramos de Lima, por essa até a Rua Affonso Celso Pupe da Silveira, por essa até a Rua Sapé, por essa a Avenida do Forte, por essa até a Travessa Orion, por essa até a Rua Alberto Silva, por essa até a Avenida Assis Brasil, por essa até a Avenida Baltazar de Oliveira Garcia, por essa até a Rua Gomes de Freitas, por essa até a Rua Líbia, por essa até a Rua Duarte Andrade Soares, por essa até a Rua Nicolau Faillace, por essa até a Rua Porto Belo, por essa até a Rua do Contestado, por essa até a Rua Professor José Maria Rodrigues, por essa até a Rua Arnaldo Ballve, por essa até a Rua Ilhéus, por essa até a Rua Bartolomeu Dias, por essa até a Rua Gaspar de Lemos, por essa até a Avenida Benno Mentz, por essa até a Rua Dom Luiz Guanella, por essa até a Avenida do Forte; desse ponto segue por uma linha reta e imaginária até o entroncamento entre a Rua Pascoal Parulla e a Rua Doutor Alberto Barbosa, por essa até a Rua Marcos Fichbein, por essa até a Avenida Engenheiro Ary de Abreu Lima, por essa até a Rua Padre Alois Kades S J, por essa até a Rua Dário Bittencourt, por essa até a Rua Coronel Francisco Bittencourt, ponto inicial.

Seus bairros vizinhos são: Vila Jardim, Passo d'Areia, Jardim Europa, Cristo Redentor e Jardim Itu-Sabará.

Lei dos limites de bairros- proposta 2015-2016

No fim do ano de 2015, as propostas com as emendas foram aprovadas pela câmara de vereadores de Porto Alegre. Em relação aos limites atuais, há algumas alterações. A alteração mais importante é que parte do terrítório do bairro foi anexado ao novo bairro Jardim Europa.
 . O Parque Germânia faz parte do novo bairro Jardim Europa.

Referências bibliográficas
SANHUDO, Ary Veiga. Porto Alegre: Crônicas da minha cidade. Porto Alegre: Editora Movimento/Instituto Estadual do Livro, 1975. p. 169-172
Arquivo Histórico de Porto Alegre Moysés Vellinho
Dados do censo/IBGE 2000

Ligações externas 

 Prefeitura Municipal de Porto Alegre